Барбера — многозначный термин.
 Барбера — сорт чёрного винограда, используемый для производства красных вин.

 Фамилия
 Барбера, Джозеф (1911—2006) — американский художник-мультипликатор, режиссёр и продюсер.
 Барбера, Рита (1948—2016) — испанский политик.
 Топоним
 Барбера (фр. Barbaira) — коммуна в департаменте Од, Франция.
 Барбера (фр. Barberaz) — коммуна в департаменте Савойя, Франция.
 Барбера-де-ла-Конка — муниципалитет в провинции Таррагона, автономное сообщество Каталония, Испания. 
 Барбера-дель-Вальес — муниципалитет в провинции Барселона, автономное сообщество Каталония, Испания.

См. также